

Aziende
Paravia Editore – casa editrice torinese
Pearson Paravia Bruno Mondadori – società italo-americana, proprietaria di case editrici (Paravia Editore compresa)

Persone
Vittorio Paravia – imprenditore italiano
Antonio Paravia – senatore e imprenditore italiano
Pier Alessandro Paravia – professore e letterato italiano